Тягно Борис Хомич (1904, Харків — 1964, Львів) — український режисер, народний артист УРСР (1954).
 Тягно Іван Іванович (1937) — Герой Соціалістичної Праці (1973).

Українські прізвища